Stäudlin ist der Familienname folgender Personen:
 Gotthold Stäudlin (1758–1796), Dichter der schwäbischen Vorklassik, Publizist und Kanzleiadvokat
 Karl Friedrich Stäudlin (1761–1826), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe